Paul Wheatley peut désigner:

Paul Wheatley (1921-1999), géographe anglais
Paul Wheatley (né en 1938), prêtre anglican de l'archidiacre de Sherborne
Paul Wheatley (né en 1981), footballeur australien

Voir aussi

Homonymie de personnes